(signifiant « raptor à crête ») est un genre éteint de dinosaures théropodes, un oviraptoridé à crête découvert dans la  (Crétacé supérieur) en Chine.

Une seule espèce est connue, , nommée d'après le paléontologue Louis L. Jacobs et décrite en 2017 par le célèbre paléontologue chinois Lü Junchang et ses collègues.

Découverte 

L'holotype, ou spécimen type, est un squelette presque complet d'un individu âgé d'au moins sept ou huit ans, dépourvu de vertèbres caudales distales, comprenant le crâne et la mâchoire inférieure (JPM-2015-001). C'est l'un des spécimens de dinosaure oviraptoridé les mieux conservés et connus jusqu'à présent. Il a été découvert dans la région de Ganzhou, dans la province de Jiangxi, dans le sud de la Chine, près d'une gare de chemin de fer.

Description 
Corythoraptor était un oviraptoridé de taille moyenne, long d'environ , atteignant sa taille adulte à plus de huit ans. Comme ses proches parents, il aurait porté des plumes, possédé de petites ailes et un bec sans dents.

Il présentait cependant une crête caractéristique différente de celle de n'importe quel autre oviraptoridé, comparable à celle d'un casoar actuel. Cette crête et d'autres caractéristiques du crâne le différencient de son plus proche parent, Huanansaurus.

Paléobiologie

Fonction de la crête 

Des suggestions quant à la fonction de la crête ont été faites par comparaison avec celles des casoars et des autres oviraptoridés. De multiples fonctions potentielles ont été identifiées, la crête ayant probablement plus d'une utilité :
 Les casques de casoars modernes remplissent en partie une fonction de thermorégulation et la crête de Corythoraptor, de structure semblable, aurait probablement eu un effet similaire. 
 Une autre utilisation possible serait de détecter et de produire des sons de basse fréquence pour la détection de prédateurs ou la communication avec d'autres individus. 
 Cependant, les auteurs ont mis en garde que ce n'était probablement pas l'objectif principal de la structure, et que l'idée était compliquée par le fait qu'il était impossible de savoir si les deux sexes avaient une crête. Au lieu de cela, ils suggèrent que la crête était principalement une structure d'affichage visuel. Ces deux fonctions supposées auraient joué un rôle sociosexuel.

Paléoenvironnement 
En incluant Corythoraptor, il existe sept oviraptoridés connus dans la formation de Nanxiong, ce qui montre une grande diversité spécifique dans la région et que les différents taxons peuvent avoir occupé différentes niches écologiques.

Phylogénie 
L'analyse phylogénétique place Corythoraptor en tant que membre de la famille des Oviraptoridae, formant un petit clade où il est en groupe frère avec Huanansaurus.

Citipati, un taxon sans nom, Rinchenia et Oviraptor sont les autres taxons les plus proches. 

Ci-dessous, un cladogramme des Oviraptoridae basé sur l'analyse phylogénétique de Lü  (2017) :

Voir aussi 
 Oviraptoridae
 Oviraptor
 Huanansaurus

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Oviraptorosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2017
Paléontologie en Chine